Mönchsee ist der Name mehrerer Gewässer:

 ein ehemaliger See in Heilbronn in Baden-Württemberg, siehe Mönchsee (Heilbronn)
 ein See im Gemeindegebiet von Oberhaid in Bayern, siehe Mönchsee (Oberhaid)
 ein See im Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, siehe Mönchsee (Villingen-Schwenningen)
 ein See in der Gemeinde Wredenhagen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Mönchsee (Wredenhagen)